

Personer med efternamnet Malek
 Rami Malek (1981-), amerikansk skådespelare

Geografiska platser Malek

Malek kan syfta på följande platser:

Iran 

 Molūk, ort, Östazarbaijan, 
 Malek Ţālesh, ort, Östazarbaijan,

Se även 
 Malik

Robotskapade Iranförgreningar